Кубок Англии 1903/1904 () — 33-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал «Манчестер Сити», обыгравший в финальном матче «Болтон Уондерерс» со счётом 1:0 благодаря голу Билли Мередита. Для «Сити» это была первая победа в Кубке Англии.

Календарь

Промежуточный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Полуфиналы

Финал

В финале впервые в истории турнира встретились два клуба из Ланкашира: «Болтон Уондерерс» и «Манчестер Сити». Матч прошёл на лондонском стадионе «Кристал Пэлас» в субботу, 23 апреля 1904 года. «Манчестер Сити» выиграл благодаря единственному голу, который забил валлиец Билли Мередит.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1903
Футбол в Англии в сезоне 1903/1904
Футбол в Европе в 1903 году
Футбол в Европе в 1904 году